Wilmer – centro abitato del Texas
Wilmer – comunità non incorporata dell'Alabama
Wilmer – piccolo insediamento vicino Invermere, Columbia Britannica, Canada